Острозька Єлизавета Василівна — донька князя Костянтина Василя Острозького
 Гальшка Єлизавета Острозька — донька князя Іллі Острозького

Острозькі